

Cinema e televisione 
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1925 diretto da Rupert Julian
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1962 diretto da Terence Fisher
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film TV del 1983 diretto da Robert Markowitz
 The Phantom of the Opera – film TV del 1988 diretto da Al Guest e Jean Mathieson
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1989 diretto da Dwight Little
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film TV del 1990 diretto da Tony Richardson
 The Phantom of the Opera – film TV del 1991 diretto da Darwin Knight
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 2004 diretto da Joel Schumacher

Musica 
 The Phantom of the Opera – musical del 1986 di David Bishop e Kathleen Masterson
 Phantom of the Opera – canzone del 1980 degli Iron Maiden
 The Phantom of the Opera – musical del 1986 di Andrew Lloyd Webber e Charles Hart
 The Phantom of the Opera – brano musicale di Andrew Lloyd Webber dal musical omonimo
 The Phantom of the Opera – musical del 1991 di Lawrence Rosen e Paul Schierhorn

Radio 
 The Phantom of the Opera – radiodramma della CBS Radio Mystery Theater del 1975
 The Phantom of the Opera – radiodramma della Generations Productions LLC del 2001
 The Phantom of the Opera – radiodramma della Big Finish Productions del 2007

Pagine correlate 
 Phantom of the Opera